O Grande Prêmio Mundial de 2023, também conhecido originalmente como 2023 World Grand Prix, foi um torneio profissional de snooker que aconteceu de 16 a 22 de janeiro de 2023 na Centaur Arena em Cheltenham, na Inglaterra. O torneio foi o primeiro de três eventos que compõem a Série de Jogadores () na temporada de snooker de 2022–23. A competição contou com a presença dos 32 melhores jogadores no ranking de um ano () confeccionada com resultados até então da temporada de 2022–23, ou seja, da Liga do Campeonato de 2022 () até o Aberto da Inglaterra de 2022 ().

O defensor do título foi inglês Ronnie O'Sullivan, número um do mundo, que venceu o australiano Neil Robertson por 10–8 na final da edição anterior. No entanto na edição de 2023, O'Sullivan perdeu por 2–4 para Noppon Saengkham nas oitavas de final. Enfrentando Judd Trump na final do torneio, Mark Allen venceu cinco frames consecutivos para liderar por 7–2, mas Trump venceu seis dos sete próximos para empatar o placar em 8–8. A partida foi para o frame decisivo, onde Allen conquistou uma vitória por 10–9 para ganhar seu nono título em provas do ranking. Foi a terceira conquista de Allen em torneios da temporada, após vencer o Aberto da Irlanda do Norte de 2022 e o Campeonato do Reino Unido de 2022, que o levou ao terceiro lugar no ranking mundial, o recorde de sua carreira. Allen ainda fez o maior break do torneio com um 141 pontos no 12º frame da final.

Visão geral 
O evento foi realizado pela primeira vez em 2015, na cidade de Llandudno, no norte do País de Gales. O inglês Judd Trump conquistou o título inaugural, derrotando o compatriota Ronnie O'Sullivan por 10–7 na final. Em 2016, tornou-se uma prova pontuável para o ranking e foi vencido pelo inglês Shaun Murphy, que derrotou na final o compatriota Stuart Bingham por 10–9. Em 2017, o evento aconteceu no Guild Hall em Preston, e o inglês Barry Hawkins venceu o galês Ryan Day por 10–7 na final. O Grande Prêmio Mundial de 2018 foi vencido por Ronnie O'Sullivan, derrotando o chinês Ding Junhui por 10–3 na final. Judd Trump conquistou novamente o título em 2019, derrotando o compatriota Ali Carter por 10–6 na final. O australiano Neil Robertson venceu o primeiro Grande Prêmio Mundial em Cheltenham em fevereiro de 2020, derrotando o escocês Graeme Dott por 10–8 na final. Judd Trump chegou ao terceiro título no evento depois de vencer o segundo Grande Prêmio Mundial de 2020, derrotando o compatriota Jack Lisowksi por 10–7 na final. O segundo título de Ronnie O'Sullivan no torneio veio no Cazoo World Grand Prix de 2021 em Coventry, derrotando Neil Robertson por 10–8 na final.

Formato 
O evento contou com cinco fases: as duas primeiras rodadas serão no melhor de 7 frames (sem intervalos), as quartas de final no melhor de 9 frames, as semifinais no melhor de 11 frames e a decisão no 19 frames, sendo campeão o primeiro que vencer 10 frames na final.

Premiação 
O evento teve um premiação total de 380 mil libras esterlinas, sendo 100 mil libras esterlinas a parte dedicada ao campeão. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento foi a seguinte:

Participantes 
Os 32 melhores jogadores no ranking de um ano (e não do ranking mundial), indo do Liga do Campeonato de 2022 () até o Aberto da Inglaterra de 2022 (), qualificaram-se para o torneio.

Jogos 
Os resultados dos jogos são mostrados abaixo:

Final

Century breaks 
Um total de 30 century breaks foram realizados durante o torneio.

 141, 133, 127, 105  Mark Allen
 140, 138, 117, 112, 108, 107  Judd Trump
 140, 100  Shaun Murphy
 133  Ding Junhui
 131, 108, 102  Anthony McGill
 122, 104  Noppon Saengkham
 121, 104, 100  Mark Williams
 117  Joe O'Connor
 113, 107  Sam Craigie
 109  Neil Robertson
 108  Ronnie O'Sullivan
 107, 104  Zhou Yuelong
 102  Jack Lisowski
 101  Ryan Day

Ligações externas 
 Informações do torneio  no site da World Snooker Tour (WST)
 Informações do torneio  no site Snooker.org
 Informações do torneio  no site Eurosport
 Informações do torneio  no site SnookerPRO

2023 no snooker